Dziekania – w Kościele katolickim urząd dziekana

 Miejscowości w Polsce
 Dziekania – osada w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Kępno

 Inne
 Dziekania – jurydyka Warszawy

Zobacz też 
 Ulica Dziekania w Warszawie
 Pałac Dziekana w Warszawie